A Royal Scandal ist der Originaltitel folgender Werke:
 Skandal bei Hofe, US-amerikanischer Film von Otto Preminger (1945)
 Ein königlicher Skandal, britischer Fernsehfilm von Sheree Folkson (1997)